Белоголовая расписная ванга () — вид воробьиных птиц из семейства ванговых (Vangidae), единственный в роде Artamella. Эндемик острова Мадагаскар.

Классификация 
На июнь 2018 года выделяют 2 подвида:
  — юг и запад острова;
  — восток и север острова.

Описание 
У самцов чисто-белый цвет как на брюхе, так и на голове. Цвет самки — бледно-серый.

Длина поколения 
Длинна поколения у представителей вида белоголовая расписная ванга составляет 7.1 года.

Примечания

Ссылки 
 Artamella viridis BirdLife International 2004.

Ванговые
Монотипические роды птиц
Эндемики Мадагаскара
Животные, описанные в 1776 году